Кирнбах:

 Кирнбах (приток Кинцига) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 234392. Общая длина реки 7,5 км.
 Кирнбах (приток Шильтаха) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Общая длина реки 6 км.